امارات. è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) internazionalizzato assegnato agli Emirati Arabi Uniti.

Collegamenti esterni 
 

Domini di primo livello
Emirati Arabi Uniti